Клуб Депортиво Луго је шпански фудбалски клуб из Луга, из аутономне покрајине Галиције. Основан је 1953. и наступа у Сегунди, домаћин је на стадиону Ансо Каро. Његов капацитет је 7,000 гледалаца са 4,785 седишта. Изграђен је 1974. године. Отворен је 31. августа 1974. године турниром на коме су учествовали, поред домаћина, ФК Депортиво ла Коруња и ФК Лемос.

Пласман по сезонама 

 3 сезоне у Сегунди
 21 сезоне у Сегунди Б
 34 сезоне у четвртој лиги
 1 сезоне у петој лиги

Тренутни састав

Спољашње везе 
 Official website 
 Futbolme team profile 
 BDFutbol team profile

Депортиво
Спорт у Галицији